Finsch' kortpootlijster
 Frasers kortpootlijster